Anton Gerard van Hamel (keltoloog) (1886-1945), Nederlands keltoloog en germanist
Anton Gerard van Hamel (predikant) (1842-1907), Nederlands predikant en taalkundige Frans

Zie ook
Gerard Anton van Hamel (1842-1917), Nederlands rechtsgeleerde